Rüth ist der Name

 des Ortsteils der Gemeinde Kall im Kreis Euskirchen

Rüth ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Rüth (* 1955), deutscher Historiker, Archivar, Kulturmanager, Ausstellungskurator und Publizist
 Berthold Rüth (* 1958), deutscher Politiker (CSU)
 Fritz Rüth (1905–1986), deutscher Oberfinanzpräsident
 Georg Rüth (1880–1945), deutscher Bauingenieur
 Heinrich Rüth (1913–2006), deutscher Geistlicher, emeritierter Bischof von Cruzeiro do Sul
 Johann Rüth (1899–1978), deutscher Priester, Apostolischer Vikar von Mittelnorwegen
 Michael Rüth (* 1938), deutscher Synchronsprecher
 Oliver Mayer-Rüth (* 1972), deutscher Fernsehjournalist
 Reimund Rüth (1899–1973), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat sowie Bürgermeister in Hammelburg
 Uwe Rüth (* 1942), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor